Bust (plaats), een plaats in Frankrijk
 Busted, een Britse band, in Nederland bekend onder de naam Bust